Тіміш — повіт на заході Румунії, у Банаті.
 Тіміш — цинут Королівства Румунія
 Тіміш — річка на заході Румунії та півночі Сербії, ліва притока Дунаю.

Див. також 
 Тиміш (значення)